YEV steht für:
 Jüdische Autonome Oblast (ISO-3166-2:RU-Code), autonome Verwaltungsregion in Russland
 Flughafen Inuvik Mike Zubko (IATA-Code), Flughafen von Inuvik, Northwest Territories, Kanada

yev steht für:
 Yapunda (ISO-639-3-Code), Torricelli-Sprache in Papua-Neuguinea

Abkürzung